Сиглинка — река в России, протекает в Волховском районе Ленинградской области. Исток - болота юго-западнее г. Волхов. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Волхов напротив деревни Бережки. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна 80,6 км². Глубины - от 0,5 до 1,5-2,0 м (возле устья). Вода темная, так как река вытекает с торфяных болот.

Река пересекает железнодорожную ветку Волховстрой-1 — Чудово-Московское и (у устья) автодорогу . По состоянию на осень 2013 г. ведется ремонт автомобильного моста на трассе Волхов-Кириши.
Возле трассы (западнее на 50 м.) расположены остатки старого моста, опоры из камней и булыжников.
В реке водится щука, окунь, на берегу замечены следы кабанов, бобров. Возможен заплыв на лодке со стороны р. Волхов до порогов (примерно 800 м. вверх по течению.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волхов, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200612102000019636
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102001963
 Код бассейна — 01.04.02.006
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Притоки Волхова
Реки Волховского района